Алаэддин Давуд-шах () — правители бейлика Менгуджакидов:

 Алаэддин Давуд-шах I — правитель части бейлика с центром в Кемахе, а затем Эрзинджане начиная с 1142 года и по 1151 или 1162 год.
 Алаэддин Давуд-шах II — правитель части бейлика с центром в Эрзинджане в 1225—1228 годах.